Birdwell steht für:
 Birdwell (South Yorkshire)
 Birdwell Point